Estivareilles (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Estivareilles (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy